Айгу́ль:
 Айгуль — тюркское женское имя (вариации — Айгюль, Айгул, Айгуля), в переводе на русский язык означает «Лунный Цветок».
 «Айгуль» — киргизское название растения Рябчик Эдуарда.
 Айгуль, или лунный цветок — травянистое растение, эндемик юга Киргизии, вид рода Рябчик. Научное название растения — . Это растение относится к исчезающим видам и занесено в Красную книгу.